Der Ausdruck Aureole bezeichnet:

 in der Astronomie einen unmittelbar am Gestirn auftretenden Lichtkranz, siehe Korona (Atmosphärische Optik)
 in der Ikonographie einen den kompletten Körper umfassenden Heiligenschein
 im Bergbau einen bläulichen Lichtschein um Grubenlampen bei Auftreten von Grubengas
 eine Lichterscheinung an elektrisch geladenen Körpern bei hoher Spannung, siehe Aureole (Elektrizität)
 Aureole (1950–1975), britisches Rennpferd und Vollblut-Zuchthengst

Siehe auch: